Watt är en nedslagskrater på månen. Watt har fått sitt namn efter uppfinnaren James Watt.

Satellitkratrar

Se även 
 Lista över månens kratrar
 5961 Watt
 11332 Jameswatt

Källor 
 

Kratrar på månen